Палія, або голець (Salvelinus) — рід риб родини лососевих (Salmonidae).

Види 
Згідно із FishBase містить 51 вид:
 †Salvelinus agassizi (Garman, 1885)
 Salvelinus albus Glubokovksy, 1977
 Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) — Палія арктична
 Salvelinus anaktuvukensis Morrow, 1973
 Salvelinus andriashevi Berg, 1948
 Salvelinus boganidae Berg, 1926
 Salvelinus colii (Günther, 1863)
 Salvelinus confluentus (Suckley, 1859)
 Salvelinus curilus (Pallas, 1814)
 Salvelinus czerskii Dryagin, 1932
 Salvelinus drjagini Logashev, 1940
 Salvelinus elgyticus Viktorovsky & Glubokovksy, 1981
 Salvelinus evasus Freyhof & Kottelat, 2005
 Salvelinus faroensis Joensen & Tåning, 1970
 Salvelinus fimbriatus Regan, 1908

 Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814) — Палія американська
 Salvelinus gracillimus Regan, 1909
 Salvelinus grayi (Günther, 1862)
 Salvelinus gritzenkoi Vasil'eva & Stygar, 2000
 Salvelinus inframundus Regan, 1909
 Salvelinus jacuticus Borisov, 1935
 Salvelinus japonicus Ōshima, 1961
 Salvelinus killinensis (Günther, 1866)
 Salvelinus krogiusae Glubokovksy, Frolov, Efremov, Ribnikova & Katugin, 1993
 Salvelinus kronocius Viktorovsky, 1978

 Salvelinus kuznetzovi Taranetz, 1933
 Salvelinus lepechini (J. F. Gmelin, 1789)
 Salvelinus leucomaenis (Pallas, 1814)
 Salvelinus levanidovi Chereshnev, Skopets & Gudkov, 1989
 Salvelinus lonsdalii Regan, 1909
 Salvelinus mallochi Regan, 1909
 Salvelinus malma (Walbaum, 1792)
 Salvelinus maxillaris Regan, 1909
 Salvelinus murta (Sæmundsson, 1909)
 Salvelinus namaycush (Walbaum, 1792)
 Salvelinus neiva Taranetz, 1933
 †Salvelinus neocomensis Freyhof & Kottelat, 2005

 Salvelinus obtusus Regan, 1908
 Salvelinus perisii (Günther, 1865)
 †Salvelinus profundus (Schillinger, 1901)
 Salvelinus salvelinoinsularis (Lönnberg, 1900)
 Salvelinus schmidti Viktorovsky, 1978
 Salvelinus struanensis (Maitland, 1881)
 Salvelinus taimyricus Mikhin, 1949
 Salvelinus taranetzi Kaganowsky, 1955
 Salvelinus thingvallensis (Sæmundsson, 1909)
 Salvelinus tolmachoffi L. S. Berg, 1926
 Salvelinus umbla (Linnaeus, 1758)
 Salvelinus vasiljevae Safronov & Zvezdov, 2005
 Salvelinus willoughbii (Günther, 1862)
 Salvelinus youngeri (Friend, 1965)

Гібриди 
 Salvelinus alpinus × Salvelinus fontinalis — Голець ельзаський
 Salvelinus namaycush × Salvelinus fontinalis
 Salvelinus fontinalis × Salmo trutta — Пструг тигровий

Література 

 Sepkoski, Jack (2002): Osteichthyes. In: A compendium of fossil marine animal genera. Bulletin of American Paleontology 364: 560. HTML fulltext

Salmoninae
Роди риб